Tumen puede referirse a:
 el río Tumen, un río fronterizo entre Corea del Norte, China y Rusia;
 Tumen, una unidad militar turca y mongola de 10 000 hombres;
 Bumin Kan (?-552), un kan también mencionado en los textos chinos como Tumen Bumin;
 Ciudad de Tumen ciudad china;

No debe de confundirse con Tiumén, una ciudad rusa del distrito de los Urales ni con el óblast de Tiumén.